Села в Україні:
 Капустинці — Київська область, Білоцерківський район
 Капустинці — Київська область, Яготинський район
 Капустинці — Сумська область, Липоводолинський район
 Капустинці — Тернопільська область, Збаразький район
 Капустинці — Тернопільська область, Чортківський район

 Капустинці — колишня назва села Капустенці, Чернігівська область, Прилуцький район